Christian Maria Goebel – attore tedesco
 Evandro Goebel – calciatore brasiliano
 Fred Goebel – attore tedesco
 Gerhard Ludwig Goebel – vescovo cattolico tedesco
 Parris Goebel – danzatrice e coreografa neozelandese
 Reinhard Goebel – violinista e direttore d'orchestra tedesco
 Timothy Goebel – ex pattinatore artistico su ghiaccio statunitense